Спано́с (, ) — греческая фамилия. Известные носители:

 Спанос, Алекс (1923—2018) — американский девелопер и филантроп.
 Спанос, Георгий (в монашестве Ефрем; 1939—2019) — греческий епископ, митрополит Бостонский.
 Спанос, Дин (род. 1950) — американский бизнесмен и филантроп.
 Спанос, Николас (1942—1994) — доктор философии, профессор психологии и директор Лаборатории экспериментального гипноза в Карлтонском университете.